gmina Bąkowice – dawna gmina wiejska, powiat dobromilski, woj. lwowskie
 gmina Bąkowice – dawna gmina wiejska,  powiat namysłowski, woj. wrocławskie/opolskie